Єкельчик Сергій — канадський історик українського походження.
 Єкельчик Юрій Ізраїльович — радянський кінооператор.